Kärväsjärvi kan avse:
Kärväsjärvi (sjö i Lappland, Finland), 
Kärväsjärvi (sjö i Pielavesi, Norra Savolax, Finland),  (81 ha)